Pojem konečné řešení může odkazovat na:
 Konečné řešení židovské otázky
 Konečné řešení české otázky
 Konečné řešení (Perníkový táta) – 13. epizoda ze 3. série seriálu Perníkový táta